Giovanna III di Borgogna (1308-1347) – contessa di Borgogna e di Artois e duchessa consorte della Borgogna
 Giovanna III di Navarra, nota anche come Jeanne d'Albret (1528-1572) – regina di Navarra